Коробкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коробкино — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Коробкино — село в Конышёвском районе Курской области.

Украина 
 Коробкино — село, относится к Ровеньковскому городскому совету Луганской области.